Асеве́до () — испанская фамилия. Известные носители:

 Асеведо, Альберт (род. 1983) — чилийский футболист.
 Асеведо, Анибаль (род. 1971) — пуэрто-риканский боксёр.
 Асеведо, Вальтер (род. 1986) — аргентинский футболист.
 Асеведо, Герсон (род. 1988) — чилийский футболист.
 Асеведо, Давид (род. 1937) — аргентинский футболист, защитник.
 Асеведо, Исидоро (1867—1952) — испанский писатель-коммунист родом из Астурии.
 Асеведо, Каролина (род. 1979) — колумбийская актриса.
 Асеведо, Керк (род. 1974) — американский актёр.
Асеведо, Николь (род. 1993) — колумбийская регбистка.
 Асеведо, Ребекка (1902—1987) — чилийский учитель, ботаник и музейный куратор.
Асеведо, Шерон (род. 1993) — колумбийская регбистка.
 Асеведо, Эдуардо (род. 1959) — уругвайский футболист.

Составные фамилии 
 Арраньо Асеведо, Хосе (1921—2009) — чилийский писатель и историк.
 Асеведо Диас, Эдуардо (1851—1921) — уругвайский писатель.
 Асеведо Руис, Леонардо (род. 1996) — колумбийский футболист.
 Джино Асеведо, Федерико (род. 1993) — уругвайский футболист, защитник и полузащитник «Дефенсор Спортинга».
 Касарьего-и-Асеведо, Марио (1909—1983) — первый гватемальский кардинал, сомаскианин.
 Писарро Асеведо, Эктор Хавьер (род. 1951) — колумбийский религиозный деятель, епископ Римско-католической церкви.

См. также 
 Азеведу